Альбе́льда ():

 Альбельда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Альбельда-де-Ирегва — муниципалитет в Испании в провинции Риоха
 Альбельда, Давид (род. 1977) — испанский футболист, опорный полузащитник.